Па́анаярви:

 Паанаярви — государственный национальный парк в Лоухском районе Республики Карелия.
 Паанаярви — озеро в Лоухском районе Республики Карелия.